Детская игра:
 Детские игры — игры детей, а также:
 «Детские игры» — серия фильмов об ожившей детской кукле Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы.
 «Детские игры» — первый фильм серии, вышедший в 1988 году.
 «Детские игры 2» — вторая часть, вышедшая в 1990 году.
 «Детские игры 3» — третья часть, вышедшая в 1991 году.
 «Детская игра» — фильм 1972 года, американская мистическая драма режиссёра Сидни Люмета по одноимённой пьесе Роберта Мараско (1970).
 «Детская игра» — сериал.

См. также